DXVI steht für:
 römische Zahlzeichen für 516
 ab urbe condita DXVI im römischen Kalender, siehe 238 v. Chr.

D.XVI steht für:
 Roland D.XVI, deutscher Militärflugzeug-Prototyp der Luftfahrzeug-Gesellschaft

Siehe auch:
 D16

Abkürzung